Channing Pollock peut faire référence à :
 Channing Pollock (1880-1946), écrivain, dramaturge et scénariste américain ;
  (1926-2006), magicien et acteur américain (sans lien de parenté avec le précédent).